Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Borussia Dortmund.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Borussia Dortmund
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach